Владимир Бердовский (16 января 1958) — советский украинский футболист.

Биография 
Воспитанник СДЮШОР «Карпаты» Львов.

Выступал за команды «Торпедо»/«Волынь» Луцк (1978—1979, 1982—1989), СКА Львов (1980—1981), Авангард (Ровно) (1989—1990).

Всего во второй лиге чемпионата СССР — 398 игр, 65 голов. В Кубке СССР — 2 игры (1987).

Выступал за любительские команды Волынской области. В сезоне 1991/92 играл за польский клуб 3-й лиги «Гранат» (Скаржиско-Каменна).

Работал детским тренером.

Один из самых известных футболистов Луцка в советское время. Входит в число игроков, сыгравших наибольшее количество игр за «Волынь» (всего 322 игр во второй лиге в 1978, 1979, и с 1982 по 1989 годы).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Верес»